

Monuments 
 La cathédrale Notre-Dame de Paris, église située à Paris, sur l'île de la Cité ;
 La cathédrale primitive Notre-Dame de Paris, église des , détruite pour faire place à la cathédrale actuelle.

Événement 

 Incendie de Notre-Dame de Paris, le .

Statue 
 Notre-Dame de Paris, statue du , exposée dans la cathédrale du même nom.

Romans 
 Notre-Dame de Paris (1831) est un roman de Victor Hugo qui a pour décor cet édifice.

Films 
 Notre-Dame de Paris est un film français réalisé par Albert Capellani en 1911 ;
 Notre-Dame de Paris est un film américain réalisé par Wallace Worsley en 1923 ;
 Notre-Dame de Paris est un film français réalisé par Jean Epstein en 1931 ;
 Notre-Dame de Paris est un film français réalisé par René Hervouin en 1942 ;
 Notre-Dame de Paris est un film franco-italien réalisé par Jean Delannoy en 1956 ;
 Notre-Dame de Paris est un téléfilm américain réalisé par Peter Medak en 1997.

Spectacles et comédies musicales 
 Notre-Dame de Paris est un ballet chorégraphié par Roland Petit sur une musique de Maurice Jarre en 1965 ;
 Notre-Dame de Paris est un spectacle musical monté par Robert Hossein en 1978 au Palais des sports de Paris ;
 Notre-Dame de Paris est une comédie musicale française écrite par Luc Plamondon et composée par Richard Cocciante en 1998.

Homonymie de titre